Коріна Мораріу і Лариса Нейланд були чинними чемпіонками, але цього разу не захищали свій титул.

Рейчел Макквіллан і Ліза Макші виграли титул, перемігши у фіналі пару Кара Блек і Ірина Селютіна з рахунком 6–3, 7–6(7–3).

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 DFS Classic 2000 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF doubles results page
 ITF doubles qualifying results page

DFS Classic, парний розряд
Парний розряд